Deadman Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Deadman Island (Illinois)
 Deadman Island (Kalifornien)
 Deadman Island (St. Bernard Parish, Louisiana)
 Deadman Island (Vermilion Parish, Louisiana)
 Deadman Island (Texas)
 Deadman Island (San Juan County, Washington)
 Deadman Island (Skagit County, Washington)